41 – rok
 41 p.n.e.
 41 (liczba)